Ма́трия́рви () — озеро на территории Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,7 км². Располагается на высоте 98,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, вытянутая на 5,5 км с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, сильно изрезанные, в результате чего у озера много заливов.

С севера в озеро втекает безымянный ручей, вытекающий из озёр Муталампи () и Матрилампи ().

С юга в озеро втекает также безымянный ручей, несущий воды из озёр Сикопохьянлахти ()и Париканъярви и ламбины Сомпалампи ().

С запада вытекает река Ниванйоки (), протекающая озеро Пиени-Ийярви и впадающая в озеро Исо-Ийярви, из которого уже вытекает река Иййоки.

В озере более десятка островов различной величины, рассредоточенных по всей площади водоёма. Наиболее крупные из них: Ламмассари (), Ниттюссари (), Локолуото (), а также острова Рёхмясарет ().

Населённые пункты близ озера отсутствуют.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012998.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро)
Озёра Лахденпохского района